«Rebel Heart Tour» — десятый концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку её тринадцатого студийного альбома Rebel Heart, вышедшего 6 марта 2015 года. Стоит отметить, что турне Мадонны всегда проходят на высшем техническом уровне, с сопровождением сложнейшей хореографии и, чаще всего, живым исполнением, Rebel Heart Tour не стал исключением. Первые даты тура Мадонна анонсировала 2 марта 2015 года. Изначально планировалось, что первое шоу состоится в Майами 29 августа 2015, но даты концертов в Майами, Атланте и Сан-Хуане были перенесены на январь 2016 года. Первое выступление состоялось в Монреале 9 сентября 2015 года. После тура по Северной Америке, певица продолжила выступления в Европе и Азии, завершив тур в марте 2016 года концертами в Новой Зеландии и Австралии. За 82 полностью распроданных шоу, которые в общей сложности посетили 1,045,479 зрителей, Rebel Heart Tour, собрал более $169,800,000. Более того, благодаря «Rebel Heart Tour» суммарная прибыль со всех туров Мадонны, начиная с 1990 года, превысила отметку в $1,300,000,000, что делает ее самым успешным гастролирующим сольным исполнителем в истории.

Сет-лист 
 Iconic
 Bitch I’m Madonna
 Burning Up
 Holy Water (содержит семплы из композиций «Vogue»)
 Devil Pray
 Messiah (Видеоинтерлюдия)
 Body Shop
 True Blue
 Deeper and Deeper
 HeartBreakCity (содержит семплы из композиций «Love Don’t Live Here Anymore»)
 Like a Virgin (содержит семплы из композиций «Heartbeat» и «Erotica»)
 S.E.X. (содержит семплы из композиции «Justify My Love») [Видеоинтерлюдия]
 Living for Love (Remix)
 La Isla Bonita
 Dress You Up / Into The Groove / Lucky Star
 Who’s That Girl
 Rebel Heart
 Illuminati (Видеоинтерлюдия)
 Music (содержит семплы из композиции «Give It 2 Me»)
 Candy Shop (содержит семплы из композиции «Give It 2 Me»)
 Material Girl
 La Vie En Rose
 Unapologetic Bitch
 Holiday
 Начиная с 21 сентября периодически исполняется «Ghosttown»
 Начиная со 2 октября периодически исполняется «Frozen»
 9 октября была исполнена а капелла версия «Fever»
 Начиная с 15 октября периодически исполняется «Secret»
 Начиная с 28 октября периодически исполняется «Like a Prayer»
 Начиная с 19 ноября периодически исполняется «Don’t Tell Me»
 Начиная с 29 ноября периодически исполняется «Diamonds Are a Girl’s Best Friend»
 2 декабря была исполнена «Drowned World/Substitute For Love»
 14 декабря была исполнена «Open Your Heart»
 12 января была исполнена кавер-версия композиции «Rebel Rebel» в качестве трибьюта Девиду Боуи
 18 января была исполнена акапелла версия «Beautiful Stranger»
 Начиная с 23 января периодически исполняется «Don’t Cry for Me Argentina»
 24 января была исполнена «Spanish Lesson»
 Начиная с 4 февраля периодически исполняется «Take a Bow»
 17 февраля была исполнена акапелла версия «Hung Up»
 18 февраля была исполнена акустическая версия «Hung Up»
 Начиная с  25 февраля периодически исполняется «Crazy For You»
 16 марта была исполнена акустическая версия «Can't Get You Out of My Head»
 17 марта была исполнена акапелла «Hanky Panky»
 17 марта была исполнена акапелла «Erotica»

Даты тура 
<center>

Примечания 

Турне Мадонны
Концертные туры 2015 года
Концертные туры 2016 года